Мемориал Ондрея Непелы 2008 года () — соревнование по фигурному катанию прошедшее в Братиславе с 22 по 23 ноября 2008 года. Спортсмены выступали в категориях мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Это был 16-й турнир проведённый с 1993 года в честь Олимпийского чемпиона 1972 года Ондрея Непелы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы

Ссылки 
 Результаты

2008 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Спорт в Словакии в 2008 году